Кельмеський район
 Дварвєчяй (Кражяйське староство)
 Дварвєчяй (Пакражантське староство)
 Дварвєчяй (Ужвентіське староство)
 Дварвєчяй (Кельмеський район)
 Расейняйський район
 Дварвєчяй (Бетигальське староство)
 Дварвєчяй (Пагоюкайське староство)
 Дварвєчяй (Скуодаський район)
 Шилальський район
 Дварвєчяй (Лаукувське староство)
 Дварвєчяй (Упинаське староство)
 Тауразький район
 Дварвєчяй (Гауреське староство)
 Дварвєчяй (Скаудвільське староство)
 Дварвєчяй (Тауразьке староство)
 Дварвєчяй (Тельшяйський район)